Солонцы:

 Солонцы — тип почв, характеризующихся большим количеством натрия

Топоним 
Россия
 Солонцы — село в Вейделевском районе Белгородской области.
 Солонцы — хутор в Ровеньском районе Белгородской области.
 Солонцы — село в Тарбагатайском районе Бурятии.
 Солонцы — село в Воробьёвском районе Воронежской области.
 Солонцы — хутор в Каменском районе Воронежской области.
 Солонцы — хутор в Кантемировском районе Воронежской области.
 Солонцы — село в Каширском районе Воронежской области.
 Солонцы — хутор в Лискинском районе Воронежской области.
 Солонцы — село в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края.
 Солонцы — село в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Солонцы — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Солонцы — посёлок в Емельяновском районе Красноярского края.
 Солонцы — деревня в городском округе Богданович Свердловской области.
 Солонцы — село в Ульчском районе Хабаровского края.

Украина
 Солонцы — село в Васильковском районе Днепропетровской области.
 Солонцы (до 2016 г. — Комсомольское) — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Солонцы — село в Троицком районе Луганской области.
 Солонцы — село в Великобагачанском районе Полтавской области, присоединено к селу Коноплянка в 1986 году.
 Солонцы — село на территории Горишнеплавневского городского совета Полтавской области.
 Солонцы — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Солонцы — село в Алёшковском районе Херсонской области.
 Солонцы — до 1995 г. название села Малые Селменцы Ужгородского района Закарпатской области.

См. также 
 Солонец
 Солонцовый
 Красные Солонцы